Hästen kan syfta på:

 Häst – en domesticerad underart av vildhästen
 Hästens – ett svenskt företag
 Havre och betong - en staty på Guldheden i Göteborg som ofta kallas "Hästen"

Geografi

Finland

 Hästen, Vörå, Österbotten, 
 Hästen, Korsholm, Österbotten, 
 Hästen, Kimitoön, Åboland, 
 Hästen, Ingå, Nyland,

Sverige

 Hästen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun, 
 Hästen, Dalarna, en sjö i Avesta kommun,

Se även
Häst (olika betydelser)
Svarta Hästen
Torra Hästen